«Половое воспитание» () — фильм 2014 года режиссёра Исаака Федера. Премьера в США состоялась 7 ноября 2014 года, в России — 1 октября 2015 года.

Сюжет 
Бывший преподаватель геометрии Эдвард Коул работает продавцом в магазине бейглов. После инцидента он увольняется и пройдя собеседование устраивается на новую работу — преподавателем «продлёнки» в школу Тампы. Он занимается программой полового воспитания детей, хотя и у него есть пробелы в этой области знаний.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 64 % положительных рецензий из 11. На Metacritic — 34 балла из 100 на основе 6 рецензий.

Интересные факты 
 После того как Эдвард Коул устраивается на новую работу, он переезжает и на новое место жительства, а  путь его проходит по мосту Саншайн-Скайуэй через залив Тампа.

Примечания

Ссылки 
  

Кинокомедии 2014 года
Фильмы США 2014 года